Франьо Прце (; ) — хорватский защитник клуба «Вараждин», воспитанник сплитскокого «Хайдука» и «Лацио».

Клубная карьера 
Обладатель Кубка Италии сезона 2014/15.

Летом 2019 года подписал трёхлетний контракт с «Карпатами».

Национальная сборная 
За юношескую сборную Хорватии дебютировал 11 мая 2013 года на чемпионате Европы, который проходил в Словакии. В очной встрече сборная Хорватии до 17 лет и сборная России разошлись миром (0:0).

Следующим турниром, который он посетил со своей сборной был чемпионат мира, проходящий в ОАЭ, на котором он провел три матча, но сборной не удалось выйти из группы, они одержали одну победу над сверстниками из Панамы.

В 2015 году его призвали в ряды сборной Хорватии до 19 лет на чемпионат Европы, проходящий в Греции, в группе соперниками были сборные Австрии, Шотландии и Италии. Сборная Хорватии заняла последнее место в группе с двумя очками и из группы не вышла.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Вараждин»